FM може да се отнася за:

 съкращение от английското frequency modulation – „честотна модулация“, което значи:
 В радиотехниката: Технология за пренасяне на информация по електромагнитна вълна чрез промените в честотата ѝ. В резултат на това много радиостанции, излъчващи в УКВ диапазона имат FM в името си. Виж Модулация (техника).
 В музиката: Технология за синтез на звук в електронните инструменти чрез взаимно модулиране на няколко генератора на звук.

 Football Manager, поредица компютърни игри на футболна тема

Също така:
 Fm е химическото означение на елемента фермий
 fm е означението на единицата от системата СИ фемтометър
 .fm е домейнът от първо ниво на Федералните микронезийски щати

 FM+ – българско радио
 Star FM – българско радио
 FM Static – поп пънк група от Торонто, Канада.
 FM-2030 – псевдоним на Ферейдоун М. Есфандиари